Ухтинский район:
 Ухтинский район (Коми АССР) — район, существовавший в Коми АССР, ныне - Ухта (городской округ).
 Ухтинский район (Карелия) — прежнее название Калевальского района Карелии.